1478 км, 1478-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1478 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога	(Свердловская	область). Код 259129.
 1478 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога	(Республика	Башкортостан). Код 656834.	
 1478 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская	железная дорога	(Пермский	край). Код 763025